Úrvalsdeild 2014 var den 103:e säsongen av den isländska högsta ligan i fotboll. Stjarnan vann sin första mästartitel någonsin efter att ha gått igenom ligan obesegrad (noll förluster).

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Externa länkar

2014 på Island
Fotbollssäsongen 2014
Úrvalsdeild